Władysław Szymański – ekonomista, polityk
 Władysław Szymański  – muzyk